Фнидк () — город в Марокко, расположен в области Танжер-Тетуан на испано-марокканской границе у Сеуты.

Географическое положение 
Город расположен на берегу Средиземного моря неподалёку от испанской автономии Сеута. Центр города находится на нулевой высоте над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в испанском эксклаве Сеуте.

Примечания 

Города Марокко